Памятник Степану Николаевичу Халтурину — памятник монументального искусства, объект культурного наследия федерального значения России. Памятник посвящён одному из первых русских рабочих-революционеров, участнику теракта 1880 года в Зимнем дворце, организатору «Северного союза русских рабочих» Степану Николаевичу Халтурину. Памятник находится в парке на Московской улице Кирова. Один из старейших памятников Кирова — открыт 7 ноября 1923 года. Памятник воздвигнут по ленинскому плану монументальной пропаганды.

Авторы памятника: скульптор Н. И. Шильников, архитектор И. А. Чарушин. Скульптура была изготовлена в Москве и по частям перевезена в Вятку.

Высота памятника составляет 8,2 м, статуи — 2,7 м и постамента — 5,5 м. На постаменте размещена памятная доска с надписью «Степан Халтурин. 1856—1882».

Примечания 

Памятники Кирова
Здания и сооружения, построенные в 1923 году в России
Халтурин
Скульптуры 1923 года